

Sigle 
 Piani individuali di risparmio – strumenti d'investimento a lungo termine
 Parachute Infantry Regiment – reggimento di fanteria paracadutista del United States Army
 Piano Integrato di Recupero – strumento urbanistico
 Prosopographia Imperii Romani – raccolta di storiografia romana
 Prospetto Informativo di Rete – contratto che intercorre tra una Impresa Ferroviaria e il Gestore dell'Infrastruttura

Codici 
 PIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pierre (Dakota del Sud) (Stati Uniti)
 pir – codice ISO 639-3 della lingua piratapuyo

Altro 
 Pir, comune della Romania nel distretto di Satu Mare
 Pir, un sovrano leggendario della Britannia
 Pir, Maestro e guida sufi 
 PIR, targa automobilistica della Svizzera sassone (Germania)
 PIR sensore, acronimo di Passive InfraRed sensor